Чупрово — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Чупрово — деревня в Вологодском районе.
 Чупрово — деревня в Грязовецком районе.
 Чупрово — деревня в Устюженском районе.

Забайкальский край 
 Чупрово — село в Калганском районе.

Коми 
 Чупрово — село в Удорском районе.
 Чупрово — сельское поселение в Удорском муниципальном районе

Новгородская область 
 Чупрово — деревня в Боровичском районе.

Псковская область 
 Чупрово — деревня в Артёмовской волости Невельского района.
 Чупрово — деревня в Голубоозерской волости Невельского района.
 Чупрово — деревня в Ивановской волости Невельского района.
 Чупрово — деревня в Новосокольническом районе.

Тверская область 
 Чупрово — деревня в Кашинском районе.
 Чупрово — деревня в Торжокском районе.
 Чупрово  — кусочек придорожного леса вблизи с. Хотилово Бологовского района.